История 73 инженерного батальона морской пехоты идёт от 8-й понтонно-мостовой бригады (п.п. 68433), п. Городково, Калининградская область.

Включает в себя:
 Понтонные роты
 Переправочно-десантный взвод
 Водолазный взвод
 Ремонтный взвод
 Взвод материального обеспечения
 Рота разминирования

В июле 1946 года бригада переформирована в 46-й понтонно-мостовой полк.

В феврале 1998 года 46 помп переформирован в 230-й понтонно-мостовой батальон.

В июне 1998 года 230-й опомб вновь переформирован в 46-й понтонно-мостовой полк. В 2007 году переформирован в 73 отдельный инженерный батальон морской пехоты. В 2012 году часть расформирована, часть техники переехала в город Гвардейск.

Формирования морской пехоты Российской Федерации
Калининградская область